Sievert – unità di misura SI che misura gli effetti delle radiazioni su un organismo

Persone 
 Hans-Heinrich Sievert  – atleta tedesco
 Helmut Sievert – calciatore tedesco
 Rolf Sievert – fisico svedese